Ollestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ollestjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (1 ha)
Språk-Ollestjärnen, sjö i Rättviks kommun,  (7,92 ha)
Sunds-Ollestjärn, sjö i Ovanåkers kommun, 
Ollestjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Ollestjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (15,9 ha)
Ollestjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,1 ha)

Se även
Olastjärn
Olatjärn
Olletjärn
Olltjärn
Olstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn